Фигурное катание на зимней Универсиаде 2023 года — соревнования по фигурному катанию на XXXI Всемирной зимней Универсиаде. Соревнования состоялись в танцах на льду и в мужском и женском одиночном катании и было разыграно три комплекта медалей.

Все соревнования по фигурному катанию прошли с 13 по 15 января 2023 года в американском городе Лейк-Плэсиде, на катке Херб Брукс Арена; 16 января прошли показательные выступления.

Квалификация 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие вуз не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 25-ти лет на 1 января 2023 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1998 года и 31 декабря 2005 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

Все соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев.

Несостоявшиеся участники 
1 марта 2022 года ISU отстранило всех фигуристов из России и Белоруссии от участия во всех международных соревнованиях в связи с войной на Украине. Это отстранение продлилось и в 2023 году.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты

 
2023 год в фигурном катании
2023
Фигурное катание
Спорт в США в 2023 году
У
Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Январь 2023 года